Seznam tekem KK Olimpija v mednarodnih košarkarskih tekmovanjih od sezone 1957/58, ko je klub še pod imenom AŠK Olympia nastopil na svojem prvem mednarodnem tekmovanju, v Pokalu evropskih prvakov, do vključno sezone 2015/16. Olimpija je nastopala oziroma nastopa v štirih evropskih tekmovanjih, dve od njih pa sta potekali pod več imeni.

Pokal evropskih prvakov se je krajši čas imenoval Evropska liga, od sezone 1996/97 pa poteka pod današnjim imenom Evroliga. Olimpija je v tem tekmovanju pred osamosvojitvijo Slovenije igrala občasno, od sezone 1991/92 pa kot najboljši slovenski klub po merilih Evropske košarkarske zveze, ki se je računalo za triletno obdobje, stalno nastopala v Evroligi. V šestindvajsetih sezonah, v katerih je Olimpija dosegla 149 zmag in 176 porazov na 332-ih tekmah, je največji uspeh Olimpije uvrstitev v polfinale, kar ji je uspelo trikrat, v sezonah 1961/62, 1966/67 in 1996/97. V sezoni 1961/62 tekme za tretje mesto ni bilo, v sezonah 1966/67 in 1996/97 pa je Olimpija zmagala v tekmi za tretje mesto proti kluboma USK Praga oziroma ASVEL Basket. Od sezone 2013/14 igra v Evropokalu.

Tretje mednarodno tekmovanje, v katerem je nastopala Olimpija, je Evropski pokal pokalnih zmagovalcev, ki je potekal še pod imeni Evropski pokal, Evropokal in Pokal Saporta, leta 2002 pa je bilo tekmovanje s strani Evropske košarkarske zveze ukinjeno. Olimpija je v tekmovanju sodelovala petkrat, skupno dosegla 35 zmag in 24 porazov na 59-ih tekmah, najboljšo uvrstitev pa je dosegla v sezoni 1993/94, ko je pokal osvojila po finalni zmagi nad španskim klubom TAU Ceramica Vitoria. Šest sezon je Olimpija nastopala tudi v Pokalu Radivoja Korača, med sezonama 1973/74 in 1989/90, tudi to tekmovanje pa je bilo ukinjeno leta 2002. Najboljši rezultat je dosegla štirikrat z uvrstitvijo v četrtfinale oziroma četrtfinalno skupino, v sezonah 1973/74, 1978/79, 1982/83 in 1989/90, skupno pa je dosegla 22 zmag in 14 porazov na 36-ih tekmah.

Kljub temu da Olimpija od sezone 2001/02 nastopa v ligi ABA, kjer nastopajo klubi iz več držav, pa v seznam tekme lige NLB niso vključene, kajti gre za regionalno ligo, ki tudi nadomešča prvi del državnih lig, ne za pravo mednarodno ligo.



Pregled rezultatov

Evroliga/Pokal evropskih prvakov

Sezona 1999/2000 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 23. september 1999
|  Union Olimpija
|  Real Madrid CF
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 73-63
|-
| 30. september 1999
|  Alba Berlin BT
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 69-74
|-
| 7. oktober 1999
|  Panathinaïkós AO
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 100-80
|-
| 21. oktober 1999
|  Union Olimpija
|  Tofaş SK
| bgcolor="#F08080" align=center| 87-92
|-
| 28. oktober 1999
|  BK Žalgiris
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 84-85
|-
| 4. november 1999
|  Real Madrid CF
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 76-74
|-
| 11. november 1999
|  Union Olimpija
|  Alba Berlin BT
| bgcolor="#F08080" align=center| 78-83
|-
| 18. november 1999
|  Union Olimpija
|  Panathinaïkós AO
| bgcolor="#F08080" align=center| 71-86
|-
| 9. december 1999
|  Tofaş SK
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 74-78
|-
| 16. december 1999
|  Union Olimpija
|  BK Žalgiris
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 76-64
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 6. januar 2000
|  Cholet Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 66-77
|-
| 13. januar 2000
|  Union Olimpija
|  PAOK BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 69-63
|-
| 20. januar 2000
|  KK Crvena Zvezda
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 83-77
|-
| 3. februar 2000
|  Union Olimpija
|  Cholet Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 69-55
|-
| 9. februar 2000
|  PAOK BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 70-74
|-
| 17. februar 2000
|  Union Olimpija
|  KK Crvena Zvezda
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 59-47
|-
| rowspan="3" align=center|osmina finala
| 29. februar 2000
|  Union Olimpija
|  Olympiakós BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 65-61
|-
| 2. marec 2000
|  Olympiakós BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 68-52
|-
| 9. marec 2000
|  Union Olimpija
|  Olympiakós BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 85-67
|-
| rowspan="3" align=center|četrtfinale
| 21. marec 2000
|  FC Barcelona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 70-67
|-
| 23. marec 2000
|  Union Olimpija
|  FC Barcelona
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 71-64
|-
| 30. marec 2000
|  FC Barcelona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 71-66
|}

Sezona 2000/2001 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 19. oktober 2000
|  Benetton Palla. Treviso
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 69-71
|-
| 26. oktober 2000
|  Union Olimpija
|  AD Ovarense Aerosoles
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 102-79
|-
| 2. november 2000
|  Union Olimpija
|  Olympiakós BC
| bgcolor="#F08080" align=center| 69-73
|-
| 9. november 2000
|  Hapoel Jerusalem BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 76-88
|-
| 16. november 2000
|  Union Olimpija
|  Real Madrid CF
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 88-79
|-
| 7. december 2000
|  Union Olimpija
|  Benetton Palla. Treviso
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 78-74
|-
| 14. december 2000
|  AD Ovarense Aerosoles
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 70-92
|-
| 21. december 2000
|  Olympiakós BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 82-70
|-
| 11. januar 2001
|  Union Olimpija
|  Hapoel Jerusalem BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 95-68
|-
| 18. januar 2001
|  Real Madrid CF
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 82-70
|-
| rowspan="3" align=center|osmina finala
| 1. februar 2001
|  PAOK BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 75-64
|-
| 8. februar 2001
|  Union Olimpija
|  PAOK BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 85-77
|-
| 14. februar 2001
|  PAOK BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 69-73
|-
| rowspan="2" align=center|četrtfinale
| 22. februar 2001
|  Kinder Virtus Bologna
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 80-79
|-
| 1. marec 2001
|  Union Olimpija
|  Kinder Virtus Bologna
| bgcolor="#F08080" align=center| 79-81
|}

Sezona 2001/2002 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 11. oktober 2001
|  Union Olimpija
|  GS Peristéri
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81-74
|-
| 18. oktober 2001
|  London Towers
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 58-91
|-
| 25. oktober 2001
|  Union Olimpija
|  BC Žalgiris
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-66
|-
| 1. november 2001
|  Ülker Gençlik SK
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 75-63
|-
| 8. november 2001
|  Kinder Virtus Bologna
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 86-70
|-
| 14. november 2001
|  Union Olimpija
|  Frankfurt Skyliners
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81-55
|-
| 5. december 2001
|  FC Barcelona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 81-61
|-
| 13. december 2001
|  GS Peristéri
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 67-75
|-
| 20. december 2001
|  Union Olimpija
|  London Towers
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 73-40
|-
| 10. januar 2002
|  BC Žalgiris
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 70-81
|-
| 17. januar 2002
|  Union Olimpija
|  Ülker Gençlik SK
| bgcolor="#F08080" align=center| 78-80
|-
| 31. januar 2002
|  Union Olimpija
|  Kinder Virtus Bologna
| bgcolor="#F08080" align=center| 85-89
|-
| 7. februar 2002
|  Frankfurt Skyliners
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 56-79
|-
| 14. februar 2002
|  Union Olimpija
|  FC Barcelona
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 80-74
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 27. februar 2002
|  AEK BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 97-87
|-
| 7. marec 2002
|  Panathinaïkós BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 85-67
|-
| 21. marec 2002
|  Union Olimpija
|  Olympiakós BC
| bgcolor="#F08080" align=center| 66-75
|-
| 28. marec 2002
|  Union Olimpija
|  AEK BC
| bgcolor="#F08080" align=center| 69-85
|-
| 3. april 2002
|  Olympiakós BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 85-89
|-
| 18. april 2002
|  Union Olimpija
|  Panathinaïkós BC
| bgcolor="#F08080" align=center| 72-79
|}

Sezona 2002/2003 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 9. oktober 2002
|  CB Unicaja Málaga
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 70-77
|-
| 16. oktober 2002
|  Union Olimpija
|  Tau Cerámica Basconia
| bgcolor="#F08080" align=center| 72-76
|-
| 24. oktober 2002
|  Union Olimpija
|  KK Budućnost
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 83-71
|-
| 31. oktober 2002
|  BC Žalgiris
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 73-81
|-
| 6. november 2002
|  Union Olimpija
|  Maccabi Elite SC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81-76
|-
| 14. november 2002
|  Montepaschi Mens Sana Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 86-79
|-
| 4. december 2002
|  Union Olimpija
|  Panathinaïkós BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 77-70
|-
| 12. december 2002
|  Union Olimpija
|  CB Unicaja Málaga
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 83-82
|-
| 19. december 2002
|  Tau Cerámica Basconia
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 86-79
|-
| 9. januar 2003
|  KK Budućnost
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81-100
|-
| 16. januar 2003
|  Union Olimpija
|  BC Žalgiris
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 76-55
|-
| 30. januar 2003
|  Maccabi Elite SC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 69-60
|-
| 6. februar 2003
|  Union Olimpija
|  Montepaschi Mens Sana Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 94-92
|-
| 13. februar 2003
|  Panathinaïkós BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 65-63
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 27. februar 2003
|  Union Olimpija
|  Olympiakós BC
| bgcolor="#F08080" align=center| 72-74
|-
| 6. marec 2003
|  Union Olimpija
|  FC Barcelona
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 72-69
|-
| 19. marec 2003
|  ASVEL Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 77-78
|-
| 27. marec 2003
|  Olympiakós BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 73-61
|-
| 10. april 2003
|  Union Olimpija
|  ASVEL Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-66
|-
| 17. april 2003
|  FC Barcelona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 79-75
|}

Sezona 2003/2004 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 6. november 2003
|  Union Olimpija
|  KK Partizan
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 69-67
|-
| 13. november 2003
|  EB Pau-Orthez
|  Union Olimpija| bgcolor="#7FFF00" align=center| 89-91
|-
| 20. november 2003
|  Union Olimpija
|  Ülker Gençlik SK
| bgcolor="#F08080" align=center| 82-91
|-
| 26. november 2003
|  Union Olimpija|  FC Barcelona
| bgcolor="#F08080" align=center| 63-69
|-
| 4. december 2003
|  Lottomatica Virtus Roma
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 80-79
|-
| 11. december 2003
|  Union Olimpija|  AEK BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 78-77
|-
| 17. december 2003
|  KK Cibona VIP
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 95-86
|-
| 8. januar 2004
|  KK Partizan
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 77-67
|-
| 15. januar 2004
|  Union Olimpija
|  EB Pau-Orthez
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 84-78
|-
| 22. januar 2004
|  Ülker Gençlik SK
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 68-63
|-
| 28. januar 2004
|  FC Barcelona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 92-72
|-
| 5. februar 2004
|  Union Olimpija|  Lottomatica Virtus Roma
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-68
|-
| 11. februar 2004
|  AEK BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 91-87
|-
| 19. februar 2004
|  Union Olimpija|  KK Cibona VIP
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 85-81
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 3. marec 2004
|  Skipper Fortitudo Bologna
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 84-76
|-
| 11. marec 2004
|  Union Olimpija|  Efes Pilsen SK
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 68-57
|-
| 18. marec 2004
|  EB Pau-Orthez
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 83-77
|-
| 25. marec 2004
|  Union Olimpija|  Skipper Fortitudo Bologna
| bgcolor="#F08080" align=center| 73-86
|-
| 31. marec 2004
|  Union Olimpija
|  EB Pau-Orthez
| bgcolor="#F08080" align=center| 86-90
|-
| 7. april 2004
|  Efes Pilsen SK
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 68-58
|}

Sezona 2004/2005 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 4. november 2004
|  Scavolini V. Libertas Pesaro
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 77-68
|-
| 11. november 2004
|  Union Olimpija|  Scavolini V. Libertas Pesaro
| bgcolor="#F08080" align=center| 63-74
|-
| 18. november 2004
|  Union Olimpija
|  Winterthur FC Barcelona
| bgcolor="#F08080" align=center| 69-83
|-
| 25. november 2004
|  Winterthur FC Barcelona
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 79-69
|-
| 2. december 2004
|  BC Žalgiris
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 78-83
|-
| 9. december 2004
|  Union Olimpija|  BC Žalgiris
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 86-73
|-
| 15. december 2004
|  Union Olimpija
|  Montepaschi Mens Sana Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 79-74
|-
| 23. december 2004
|  Montepaschi Mens Sana Basket
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 74-70
|-
| 6. januar 2005
|  Adecco ASVEL Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 61-54
|-
| 13. januar 2005
|  Union Olimpija|  Adecco ASVEL Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 61-54
|-
| 19. januar 2005
|  Union Olimpija
|  Maccabi Elite SC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 93-81
|-
| 27. januar 2005
|  Maccabi Elite SC
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 95-82
|-
| 3. februar 2005
|  AEK BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 76-75
|-
| 10. februar 2005
|  Union Olimpija|  AEK BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 70-66
|}

Sezona 2005/2006 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 3. november 2005
|  Union Olimpija
|  Žalgiris
| bgcolor="#F08080" align=center| 75-78
|-
| 10. november 2005
|  Bamberg
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 81-80
|-
| 16. november 2005
|  Union Olimpija
|  TAU Cerámica
| bgcolor="#F08080" align=center| 70-87
|-
| 24. november 2005
|  Strassbourg
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 90-82
|-
| 1. december 2005
|  Union Olimpija
|  AEK BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81-72
|-
| 8. december 2005
|  Union Olimpija|  Climamio Bologna
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-80
|-
| 15. december 2005
|  Benetton
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 81-66
|-
| 22. december 2005
|  Žalgiris
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 80-79
|-
| 4. januar 2006
|  Union Olimpija
|  Bamberg
| bgcolor="#F08080" align=center| 57-59
|-
| 12. januar 2006
|  TAU Cerámica
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 91-63
|-
| 19. januar 2006
|  Union Olimpija
|  Strassbourg
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 82-68
|-
| 26. januar 2006
|  AEK BC
|  Union Olimpija| bgcolor="#7FFF00" align=center| 68-77
|-
| 1. februar 2006
|  Union Olimpija
|  Climamio Bologna
| bgcolor="#F08080" align=center| 65-68
|-
| 9. februar 2006
|  Union Olimpija|  Benetton
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 95-77
|}

Sezona 2006/2007 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 26. oktober 2006
|  Cibona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 77-61
|-
| 1. november 2006
|  Union Olimpija|  Lottomatica Roma
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 83-72
|-
| 8. november 2006
|  Union Olimpija
|  Panathinaikos
| bgcolor="#F08080" align=center| 65-86
|-
| 16. november 2006
|  Unicaja
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 62-55
|-
| 22. november 2006
|  Union Olimpija
|  Partizan
| bgcolor="#F08080" align=center| 70-71
|-
| 30. november 2006
|  Maccabi Elite
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 110-87
|-
| 7. december 2006
|  Union Olimpija
|  DKV Joventut
| bgcolor="#F08080" align=center| 67-69
|-
| 14. december 2006
|  Union Olimpija|  Cibona
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 92-88
|-
| 20. december 2007
|  Lottomatica Roma
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 84-74
|-
| 3. januar 2007
|  Panathinaikos
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 83-74
|-
| 10. januar 2007
|  Union Olimpija
|  Unicaja
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-59
|-
| 17. januar 2007
|  Partizan
|  Union Olimpija| bgcolor="#F08080" align=center| 106-60
|-
| 25. januar 2007
|  Union Olimpija
|  Maccabi Elite
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 77-75
|-
| 1. februar 2007
|  DKV Joventut
|  Union Olimpija| bgcolor="#7FFF00" align=center| 82-86
|}

Sezona 2007/2008 (Evroliga) 

|-
| rowspan="14" align=center|prvi krog
| 24. oktober 2007
|  Montepaschi Siena
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 80-52
|-
| 1. november 2007
|  Union Olimpija
|  Olympiacos
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-78
|-
| 7. november 2007
|  Union Olimpija
|  CSKA Moskva
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 74-72
|-
| 15. november 2007
|  Žalgiris
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 91-72
|-
| 21. november 2007
|  Union Olimpija
|  Tau Ceramica
| bgcolor="#F08080" align=center| 78-92
|-
| 28. november 2007
|  Virtus Bologna
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 101-91
|-
| 6. december 2007
|  Union Olimpija
|  Prokom Trefl Sopot
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 68-49
|-
| 13. december 2007
|  Union Olimpija
|  Montepaschi Siena
| bgcolor="#F08080" align=center| 80-86
|-
| 19. december 2008
|  Olympiacos
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 113-80
|-
| 2. januar 2008
|  CSKA Moskva
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 74-57
|-
| 10. januar 2008
|  Union Olimpija
|  Žalgiris
| bgcolor="#F08080" align=center| 74-83
|-
| 17. januar 2008
|  Tau Ceramica
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 89-74
|-
| 23. januar 2008
|  Union Olimpija
|  Virtus Bologna
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 75-60
|-
| 31. januar 2008
|  Prokom Trefl Sopot
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 79-68
|}

Sezona 2008/2009 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 23. oktober 2008
|  DKV Joventut
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 81-64
|-
| 30. oktober 2008
|  Union Olimpija
|  Tau Ceramica
| bgcolor="#F08080" align=center| 90-91
|-
| 6. november 2008
|  Union Olimpija
|  Lottomatica Roma
| bgcolor="#F08080" align=center| 67-78
|-
| 13. november 2008
|  Fenerbahce Ulker
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 89-87
|-
| 27. november 2008
|  Union Olimpija
|  Alba Berlin
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 77-69
|-
| 4. december 2008
|  Union Olimpija
|  DKV Joventut
| bgcolor="#F08080" align=center| 65-86
|-
| 10. december 2008
|  Tau Ceramica
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 101-69
|-
| 18. december 2008
|  Lottomatica Roma
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 74-69
|-
| 8. januar 2009
|  Union Olimpija
|  Fenerbahce Ulker
| bgcolor="#F08080" align=center| 70-90
|-
| 15. januar 2009
|  Alba Berlin
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 59-67
|}

Sezona 2009/2010 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 15. oktober 2009
|  Maccabi Electra
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 85-65
|-
| 29. oktober 2009
|  Union Olimpija
|  Maroussi BC
| bgcolor="#F08080" align=center| 75-81
|-
| 5. november 2009
|  Union Olimpija
|  Caja Laboral
| bgcolor="#F08080" align=center| 76-82
|-
| 11. november 2009
|  CSKA Moskva
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 79-69
|-
| 25. november 2009
|  Union Olimpija
|  Lottomatica Roma
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 87-70
|-
| 3. december 2009
|  Union Olimpija
|  Maccabi Electra
| bgcolor="#F08080" align=center| 65-82
|-
| 9. december 2009
|  Maroussi BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 74-62
|-
| 16. december 2009
|  Caja Laboral
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 62-53
|-
| 7. januar 2010
|  Union Olimpija
|  CSKA Moskva
| bgcolor="#F08080" align=center| 77-80
|-
| 14. januar 2010
|  Lottomatica Roma
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 69-48
|}

Sezona 2010/2011 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 20. oktober 2010
|  Union Olimpija
|  Efes Pilsen Istanbul
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 95-90
|-
| 28. oktober 2010
|  Armani Jeans Milano
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 72-76
|-
| 4. november 2010
|  Union Olimpija
|  Panathinaikos Atene
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 85-84
|-
| 10. november 2010
|  CSKA Moskva
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 65-55
|-
| 17. november 2010
|  Union Olimpija
|  Power Electronics Valencia
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 72-68
|-
| 25. november 2010
|  Efes Pilsen Istanbul
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 84-78
|-
| 2. december 2010
|  Union Olimpija
|  Armani Jeans Milano
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 82-75
|-
| 9. december 2010
|  Panathinaikos Athens
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 95-88
|-
| 15. december 2010
|  Union Olimpija
|  CSKA Moskva
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81-72
|-
| 22. december 2010
|  Power Electronics Valencia
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 78-77
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 20. januar 2011
|  Lottomatica Roma
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 63-64
|-
| 27. januar 2011
|  Union Olimpija
|  Barcelona
| bgcolor="#F08080" align=center| 67-68
|-
| 3. februar 2011
|  Maccabi
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 104-67
|-
| 17. februar 2011
|  Union Olimpija
|  Maccabi
| bgcolor="#F08080" align=center| 62-83
|-
| 23. februar 2011
|  Union Olimpija
|  Lottomatica Roma
| bgcolor="#F08080" align=center| 76-87
|-
| 3. marec 2011
|  Barcelona
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 76-58
|}

Sezona 2011/2012 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 20. oktober 2011
|  Union Olimpija
|  Barcelona Regal
| bgcolor="#F08080" align=center| 64:86
|-
| 27. oktober 2011
|  Montepaschi Siena
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 79:57
|-
| 2. november 2011
|  Union Olimpija
|  Asseco Prokom
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 70:62
|-
| 9. november 2011
|  Union Olimpija
|  Galatasaray
| bgcolor="#F08080" align=center| 70:79
|-
| 17. november 2011
|  Unics Kazan
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 81:51
|-
| 24. november 2011
|  Barcelona Regal
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 72:46
|-
| 1. december 2011
|  Union Olimpija
|  Montepaschi Siena
| bgcolor="#F08080" align=center| 57:63
|-
| 7. december 2011
|  Asseco Prokom
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 67:52
|-
| 15. december 2011
|  Galatasaray
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 80:59
|-
| 21. december 2011
|  Union Olimpija
|  Unics Kazan
| bgcolor="#F08080" align=center| 63:76
|}

Sezona 2012/2013 (Evroliga) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 11. oktober 2012
|  Mapooro Cantù
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 71:84
|-
| 19. oktober 2012
|  Union Olimpija
|  Fenerbahçe
| bgcolor="#F08080" align=center| 75:81
|-
| 26. oktober 2012
|  Union Olimpija
|  Panathinaikos
| bgcolor="#F08080" align=center| 67:85
|-
| 2. november 2012
|  Himki Moskva
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 75:65
|-
| 9. november 2012
|  Union Olimpija
|  Real Madrid
| bgcolor="#F08080" align=center| 76:79
|-
| 16. november 2012
|  Union Olimpija
|  Mapooro Cantù
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 81:79
|-
| 22. november 2012
|  Fenerbahçe
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 85:68
|-
| 29. november 2012
|  Panathinaikos
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 80:72
|-
| 7. december 2012
|  Union Olimpija
|  Himki Moskva
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 74:72
|-
| 14. december 2012
|  Real Madrid
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 91:60
|}

Sezona 2013/2014 (Evropokal) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 15. oktober 2013
|  Union Olimpija
|  Cimberio Varese
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 67:59
|-
| 23. oktober 2013
|  ASVEL Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 64:56
|-
| 30. oktober 2013
|  Union Olimpija
|  Valencia BC
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 67:64
|-
| 5. november 2013
|  Ratiopharm Ulm
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 83:80
|-
| 13. november 2013
|  Union Olimpija
|  Paris-Levallois Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 74:66
|-
| 20. november 2013
|  Cimberio Varese
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 82:83
|-
| 27. november 2013
|  Union Olimpija
|  ASVEL Basket
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 86:48
|-
| 4. december 2013
|  Valencia BC
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 91:93
|-
| 11. december 2013
|  Union Olimpija
|  Ratiopharm Ulm
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 74:61
|-
| 14. december 2013
|  Paris-Levallois Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 80:63
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 8. januar 2014
|  Union Olimpija
|  Hapoel Midgal Jeruzalem
| bgcolor="#F08080" align=center| 66:69
|-
| 15. januar 2014
|  Budivelnik Kijev
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 88:76
|-
| 22. januar 2014
|  Union Olimpija
|  Banvit Bandirma
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 84:80
|-
| 29. januar 2014
|  Banvit Bandirma
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 81:65
|-
| 12. februar 2014
|  Hapoel Midgal Jeruzalem
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 86:77
|-
| 19. februar 2014
|  Union Olimpija
|  Budivelnik Kijev
| bgcolor="#F08080" align=center| 83:87
|}

Sezona 2014/2015 (Evropokal) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 15. oktober 2014
|  Bešiktaš Carigrad
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 68:70
|-
| 22. oktober 2014
|  Union Olimpija
|  Himki Moskva
| bgcolor="#F08080" align=center| 85:88
|-
| 29. oktober 2014
|  Szolnoki Olaj
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 80:86
|-
| 5. november 2014
|  Union Olimpija
|  Zenit Sankt Peterburg
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 89:84
|-
| 12. november 2014
|  VEF Riga
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 74:83
|-
| 19. november 2014
|  Union Olimpija
|  Bešiktaš Carigrad
| bgcolor="#F08080" align=center| 57:80
|-
| 26. november 2014
|  Himki Moskva
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 105:77
|-
| 3. december 2014
|  Union Olimpija
|  Szolnoki Olaj
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 89:67
|-
| 10. december 2014
|  Zenit Sankt Peterburg
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 75:74
|-
| 17. december 2014
|  Union Olimpija
|  VEF Riga
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 90:61
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 7. januar 2015
|  Union Olimpija
|  Brose Baskets Bamberg
| bgcolor="#F08080" align=center| 66:71
|-
| 14. januar 2015
|  JDA Dijon
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 77:81
|-
| 20. januar 2015
|  Union Olimpija
|  FC Bayern München
| bgcolor="#F08080" align=center| 80:90
|-
| 28. januar 2015
|  FC Bayern München
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 90:84
|-
| 4. februar 2015
|  Brose Baskets Bamberg
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 91:90
|-
| 11. februar 2015
|  Union Olimpija
|  JDA Dijon
| bgcolor="#F08080" align=center| 73:76
|}

Sezona 2015/2016 (Evropokal) 

|-
| rowspan="10" align=center|prvi krog
| 14. oktober 2015
|  Union Olimpija
|  Dolomiti Energia Trento
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 98:97
|-
| 21. oktober 2015
|  JSF Nanterre
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 85:72
|-
| 28. oktober 2015
|  Union Olimpija
|  Telekom Baskets Bonn
| bgcolor="#F08080" align=center| 77:82
|-
| 4. november 2015
|  Bilbao Basket
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 80:83
|-
| 11. november 2015
|  Union Olimpija
|  EWE Baskets Oldenburg
| bgcolor="#F08080" align=center| 81:82
|-
| 18. november 2015
|  Dolomiti Energia Trento
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 90:77
|-
| 24. november 2015
|  Union Olimpija
|  JSF Nanterre
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 78:65
|-
| 2. december 2015
|  Telekom Baskets Bonn
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 88:93
|-
| 9. december 2015
|  Union Olimpija
|  Bilbao Basket
| bgcolor="#F08080" align=center| 63:84
|-
| 16. december 2015
|  EWE Baskets Oldenburg
|  Union Olimpija
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 75:77
|-
| rowspan="6" align=center|drugi krog
| 6. januar 2016
|  Maccabi Tel Aviv
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 82:73
|-
| 13. januar 2016
|  Union Olimpija
|  Unics Kazan
| bgcolor="#F08080" align=center| 83:89
|-
| 20. januar 2016
|  Union Olimpija
|  Nižni Novgorod
| bgcolor="#F08080" align=center| 73:79
|-
| 26. januar 2016
|  Nižni Novgorod
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 81:74
|-
| 3. februar 2016
|  Union Olimpija
|  Maccabi Tel Aviv
| bgcolor="#7FFF00" align=center| 73:66
|-
| 10. februar 2016
|  Unics Kazan
|  Union Olimpija
| bgcolor="#F08080" align=center| 72:64
|}

Statistika

Proti klubom

Proti državam

Sklici in opombe

Literatura in viri 
 
 
 
 
 

Union Olimpija
Športni seznami